Die Football League First Division 1908/09 war die 21. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1908 und endete am 30. April 1909.

Newcastle United gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Everton die dritte englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Von den beiden Aufsteigern Bradford City und Leicester Fosse konnte nur der Klub auf Bradford die Klasse erhalten. Gemeinsam mit Leicester Fosse musste Manchester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bolton Wanderers und Tottenham Hotspur ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||25
||27
||24
||23
||27
||23
||30
||21
||22
||25
||25
||29
||30
||20
||17
||27
||26
||33
||28
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Newcastle United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1908/09 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

Weblinks 
 England 1908-09 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1908/09
Fußballsaison 1908/09